Явлейка — название населённых пунктов в России:
 Явлейка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Явлейка — деревня в Дубенском районе Мордовии.

Также, Явлейка — название рек в России:
 Явлейка — река, левый приток Суры в районе села Явлейки в Пензенской области. Иные названия — Казачка и Козакола;
 Явлейка — река, левый приток Суры в районе села Явлеи в Республике Чувашии;
 Явлейка — река, левый приток Лаши в районе деревни Явлейки в Мордовии;
 Явлейка — река, правый приток Водолейки в районе села Кабаева в Мордовии;
 Явлейка — река, правый приток Сухой Карсунки в районе села Сухого Карсуна в Ульяновской области;
 Явлейка — река, правый приток Барыша в районе села Воецкого в Ульяновской области.

См. также 
 Явлеи (Явлей) — село в Алатырском районе Чувашии.
 Евлейка — топонимы и гидронимы.
 Ивлейка — река, правый приток Рудни в районе села Старой Федоровки в Мордовии.